«Фортуна» () — нидерландский футбольный клуб из города Ситтард. Основан 1 июля 1968 года в результате слияния клубов «Фортуна ’54» и «Ситтардия». «Фортуна 54» выигрывала серебряные медали чемпионата Нидерландов и становилась обладателем национального кубка.

Домашние матчи команда проводит на стадионе «», его вместимость составляет 12,5 тысяч зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 15-е место в Эредивизи — Высшем дивизионе Нидерландов.

История 

19 мая 2009 года Футбольная федерация Нидерландов объявила об отзыве у клуба лицензии на участие в чемпионате Нидерландов на следующий год. По решению суда это решение было отменено, и клуб сохранил свою лицензию.

Основной состав 
 На сезон 2022/23.

Игроки в аренде

Тренерский штаб

Бывшие игроки

Бывшие тренеры 

  Пим Вербек
  Хенк Висман
  Берт ван Марвейк

Достижения 
 Первый класс (до 1955) / Высший дивизион (после 1956):
 Серебряный призёр: 1956/57 (под названием Фортуна ’54)
 Чемпионат первого дивизиона Нидерландов
 Чемпион (4): 1958/59, 1963/64, 1965/66, 1994/95
 Серебряный призёр (2): 1981/82, 2017/18
 Кубок Нидерландов:
 Обладатель Кубка (2): 1956/57, 1963/1964 (под названием Фортуна '54)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eredivisie.nl

Футбольные клубы Нидерландов